

Geografia 
 Francia
 Quimper – capoluogo del dipartimento del Finistère/Penn-ar-Bed in Bretagna

Persone 
 Corentino di Quimper – primo vescovo di Quimper e uno dei sette santi fondatori della Bretagna
 Manuel Quimper – militare, esploratore, cartografo, scrittore e poeta peruviano
 Ronano di Quimper – vescovo irlandese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica